The Pretender kan åsyfta:

The Pretender – den engelska titeln på TV-serien Kameleonten (TV-serie) sänd 1996-2000
The Pretender (film) – amerikansk film från 1947.
The Pretender (musikalbum) – musikalbum av Jackson Browne, samt titelspåret på skivan.
The Pretender (sång) – låt av Foo Fighters
The Great Pretender – låt av The Platters

Se även 
The Pretenders
 The Great Pretender (olika betydelser)